Die 1. Liga 1995/96 war die 62. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 29. Juli 1995 und endete am 12. Juni 1996.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Vereine 
 Olimpia Posen + Lechia Gdańsk => Olimpia/Lechia Gdańsk
 Miliarder Pniewy + GKS Tychy => Sokół Pniewy/Tychy

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96